Ian Rush vagy
Ian James Rush (St Asaph, 1961. október 20. –) walesi labdarúgó, a Liverpool legendás csatára, minden idők legeredményesebb Liverpool-játékosa.

Játékos pályafutása

Válogatottban

Sikerei, díjai
Angol bajnok (5):1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1989–90
FA-kupa győztes (3): 1985–86, 1988–89, 1991–92
Angol Ligakupa győztes (5) :1981, 1982, 1983, 1984, 1985 
FA Community Shield (3): 1982, 1986 (megosztott), 1990

Egyéni
Az év fiatal angol labdarúgója (PFA):1983
Az év angol labdarúgója (PFA):1984
Az év labdarúgója (FWA) :1984
Európai aranycipő:1984
Angol bajnokság aranycipő:1984
Liverpool házi gólkirály   (8):1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1986–87, 1990–91, 1992–93, 1993–94

Statisztikái

Klub

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

Források

Labdarúgócsatárok
Walesi labdarúgók
A Liverpool FC labdarúgói
A Juventus labdarúgói
A Leeds United labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
A Sheffield United labdarúgói
Walesi labdarúgóedzők
1961-ben született személyek
Élő személyek
BEK-győztes labdarúgók
A Premier League labdarúgói